Націона́льний гімн Куве́йту ("Моя Батьківщина") був затверджений замість колишнього гімну «Салют Еміру» 25 лютого 1978, однак виконується тільки на урочистостях і не має широкого вживання.

Арабський текст

وطني الكويت سلمت للمجد *** وعلى جبينك طالع السعد

وطني الكويت *** وطني الكويت *** وطني الكويت سلمت للمجد

يا مهد آباءالأولى كتبوا *** سفرالخلود فنادت الشهب

الله أكبر إنهم عرب *** طلعت كواكب جنة الخلد

بوركت يا وطني الكويت لنا *** سكنا وعشت على المدى وطنا

يفديك حر في حماك بنى *** صرح الحياة بأكرم الأيدي

نحميك يا وطني وشاهدنا *** شرع الهدى والحق رائدنا

وأميرنا للعز قائدنا *** رب الحمية صادق الوعد

Латинська транслітерація гімну

Приспів

Watani 'l-Kuwait salemta Li' l-majdi
Wa `ala jabeeneka talio 's-sa` di
Watani 'l-Kuwait watani' l-Kuwait
Watani 'l-Kuwait salemta Li' l-majdi

1

Yaa mahda aabaai 'l-`ola katabou
Sifra 'l-kholoudi fa-naadate' sh-shohobou
Allaho akbaro ennahom arabou
Tala `at Kawaakebo jannato 'l-kholdi

2

Bourekta Ya Watanil Kuwaita Lana
Sakanan Wa Eshta Alal Mada Watana
Yafdeeka Horron Fi Hemaka Bana
Sarhol Hayati Be Akramil Aydi

3

Nahmeeka Ya Watani Wa Shahidona
Sharoul Hoda Wal Haqqo Ra-Edona
Wa Amirona Lil Ezzi Qa-Edona
Rabbol Hamiyati Sadqol Waadi

Див. також 
 Герб Кувейту
 Прапор Кувейту

Посилання 
 Гімн на сайті nationalanthems.info 

Національні символи Кувейту
Кувейт
Кувейт
Музика Кувейту